Фролкова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Фролкова, Алла Константиновна (род. 1953) — ректор МИТХТ (2005)
 Бочкарёва, Мария Леонтьевна (урождённая Фролкова, 1889—1920) — часто считается первой русской женщиной-офицером.
 См. также 
 Фролова